Торсен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Торсен, Свен-Оле (род. 1944) — датский актёр, каскадёр, каратист, бодибилдер и тяжелоатлет.
 Торсен, Ян Эйнар (род. 1966) — бывший норвежский горнолыжник, бронзовый призёр Олимпийских игр 1992 года в супергиганте.